{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Суперлига  Грузии
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | 2009-2010  <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Страна|-
| style="font-size: 12px;" |  Грузия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 10 (Регулярный чемпионат)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Действующий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |Энергия Рустави|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Победитель|-
| style="font-size: 12px;" |Энергия Рустави|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный источник|-
| style="font-size: 12px;" | Суперлига
|-
|}Суперлига 2009-2010' - 20 розыгрыш сильнейшего турнира Грузии.

 Участники 

 «Авиаторы» (Тбилиси)
 «Академия» (Тбилиси)
 «Баско» (Батуми)
 ГГАУ (Тбилиси) — (Грузинский государственный аграрный университет) «Динамо» (Тбилиси)
 «Мерани» (Чиатура)
 МВД (Тбилиси)
 «Сухуми» (Тбилиси)
 ТГУ (Тбилиси) — (Тбилисский государственный университет)''
 «Энергия» (Рустави)

Регулярный чемпионат

Таблица 

* — в матче «Академия» — ТГУ случилась массовая потасовка, матч был отменён, обоим клубам засчитано по техническому поражению.

** — после 9 тура команда «Авиаторы» (Тбилиси) снялась с турнира, в остальных матчах ей засчитывались технические поражения.

Плей-Офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Соревнования по баскетболу в Грузии
Чемпионаты Грузии